Jubb ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Jubb (* 1931), kanadischer Schwimmer
 Paul Jubb (* 1999), britischer Tennisspieler

Siehe auch:
 JUB